Кон'югація (від  — з'єднання) — біологічний термін, яким позначають ряд процесів.
⠀
 Кон'югація — це різні форми статевого процесу , за якого клітини одноклітинних (частина видів бактерій, водоростей тварин) чи багатоклітинних(деякі гриби, нитчасті зелені водорості) організмів обмінюються спадковим матеріалом.

 Кон'югація у водоростей — статевий процес, що відбувається при злитті двох вегетативних клітин.
 Кон'югація у інфузорій — обмін статевими ядрами (мікронуклеусами) з подальшим їх попарним злиттям в синкаріон. Згодом синкаріон ділиться з утворенням нових статевих і вегетативних ядер.
 Кон'югація (хімія)
 Бактеріальна кон'югація — процес перенесення частини генетичного матеріалу (плазмід, бактерійної хромосоми) при безпосередньому контакті двох бактерійних кліток.
 Кон'югація хромосом — злиття гомологічних хромосом, яке в нормі спостерігається в профазі першого розподілу мейозу.
Генетика